Siku – strumento musicale
 Siku – produttore tedesco di modellismo